L'edizione 1960 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'IFK Norrköping.

Capocannoniere del torneo fu Rune Börjesson (Örgryte IS), con 24 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 IFK Norrköping campione di Svezia 1960.
 Djurgårdens IF e Jönköpings Södra IF retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1960
Campionato svedese di calcio